Jeśkowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Jeśkowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Jeśkowo – wieś w rejonie diemidowskim obwodu smoleńskiego
 Jeśkowo – wieś w rejonie duchowszczyńskim obwodu smoleńskiego
 Jeśkowo – wieś w rejonie kardymowskim obwodu smoleńskiego
 Jeśkowo – wieś w rejonie tiomkińskim obwodu smoleńskiego
 Jeśkowo – wieś w obwodzie tambowskim
 Jeśkowo – wieś w obwodzie tulskim
 Jeśkowo – wieś w obwodzie wołogodzkim

Zobacz także 
 Jeśkawiczy –  wieś na Białorusi

Strony ujednoznaczniające